Open Your Eyes může být:

 Open Your Eyes (album, Yes), 1997
 Open Your Eyes (album, Goldfinger), 2002